Fritz é o Bull terrier que aparece em todos os livros de Chris Van Allsburg. O autor precisou de um modelo de cachorro para utilizar em seu primeiro livro (The Garden of Abdul Gasazi). Foi, então, convencido por seu cunhado a adquirir um cão Bull terrier.

Na vida real, Fritz chamava-se Winston. Após a morte de Winston, Allsburg decidiu incluí-lo em todos os seus livros. Em O Expresso Polar, por exemplo, Fritz aparece ao menino protagonista como uma marionete.

Personagens de literatura
Cães famosos